

События 
 На престол Османской империи взошёл султан Мехмед II Завоеватель (правил до 1481).
 21 сентября — Евреям Голландии велено носить на одежде опознавательные знаки.
 Епископ Венеции получает титул патриарха.
 Николай Кузанский изобрёл рассеивающую линзу для очков.
 Великая княгиня Софья Витовтовна пишет  духовную грамоту, в которой завещает свои сёла, в том числе и существующие ныне деревню Буньково Ступинского района Московской области, посёлок Малино Ступинского района, своей снохе, великой княгине Марии.
 Неудачный поход Мазовши на Москву («скорая татарщина»).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1451 году
 Христофор Колумб, итальянский мореплаватель.
 22 апреля — Изабелла Кастильская (ум. 1504)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1451 году
 Стефано да Верона — итальянский художник

См. также